Клонмел (;  (Клуань-Мяла)) — (средний) город в Ирландии, административный центр графства Южный Типперэри (провинция Манстер), а также его крупнейший город.

География 
Город Клонмел расположен в юго-западной части Ирландии, на юге графства Типперэри, и лежит в долине, окружённой горами. Через Клонмел протекает река Шур. Речной порт. Население города составляет 17.008 человек (на 2006 год).

История 
В Средние века Клонмел представлял собой мощную крепость, стены которой частично сохранились до наших дней. В 1650 году Клонмел подвергся длительной осаде со стороны армии Оливера Кромвеля. Кромвель в конце концов взял крепость, однако его войско при этом понесло ощутимые потери.

В прошлом Клонмел был богатым торговым городом, профитировавшим на речной торговле. В настоящее время город известен производящейся здесь знаменитой маркой сидра — Бальмерс. Одним из наиболее интересных зданий города является церковь Сент-Мэри, построенная в XIII столетии.

В городе располагался штаб  Британской армии до 1922 года, когда тот был расформирован.

В Клонмеле родился знаменитый английский писатель ирландского происхождения Лоренс Стерн.

Демография 
Население — 17 008 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 16 910 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 15 482, население пригородов (environs) — 1526.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания 

Города Ирландии
Населённые пункты графства Южный Типперэри
Населённые пункты графства Уотерфорд